Eat You Up — название песен

 «Eat You Up» — песня 1985 года британской певицы Энджи Голд.
 «Dancing Hero (Eat You Up)» — японская кавер-версия 1985 года песни Энджи Голд, выпущенная Yōko Oginome (Йоко Огиноме).
 «Eat You Up» — песня 2008 года южнокорейской певицы БоА.